Vicelagmand (Færøsk: Varaløgmaður) er sædvanligvis en af ministrene på Færøerne. Denne fungerer som lagmand, når lagmanden er bortrejst. 
Listen nedenfor er ikke komplet.

Vicelagmænd

Se også 
 Lagmand